

Sagne 

 Sagne, ville du Sénégal.
 Sagné, commune en Mauritanie.
 Sagne, rivière du sud de la France, affluent du Célé.
 Sagne, roseau commun (phragmites australis), très utilisé autrefois en Camargue pour couvrir les chaumières.

Voir aussi 

 

Homonymie de toponyme